Lieske bezeichnet:

einen Ortsteil in folgenden Gemeinden:
 Lieske (Malschwitz), Ortsteil der Gemeinde Malschwitz in Sachsen (auch „Lieske (Guttau)“)
 Lieske (Neu-Seeland), Ortslage des Ortsteils Bahnsdorf der Gemeinde Neu-Seeland in Brandenburg
 Lieske (Oßling), Ortsteil der Gemeinde Oßling in Sachsen

den Familiennamen folgender Personen:
 Christoph Lieske (* 1938), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 David Lieske (* 1979), deutscher Künstler
 Guido Lieske (* 1964), deutscher Leichtathlet
 Jutta Lieske (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Karl Lieske (1816–1878), deutscher Pferdemaler
 Tomas Lieske (* 1943), niederländischer Schriftsteller und Dichter
 Trude Lieske (1899–1993), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Wulfin Lieske (* 1956), deutscher Gitarrist, Komponist und künstlerischer Mentor

Sonstiges:
 einen Asteroid des Asteroidenhauptgürtels mit der Nummer 3454
 Lieske-Gletscher, Gletscher im Australischen Antarktis-Territorium

Siehe auch:
 Liske